Sezon (1975) był 31. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 27 kwietnia 1975 i trwały do 19 października 1975. Tytuł obroniła drużyna Viking FK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1975 w piłce nożnej